Ливония () — город, расположенный в северо-западной части округа Уэйн, штат Мичиган. Архитектура города в основном представлена постройками 1950-х и 1960-х годов. По переписи населения 2011 года в Ливонии проживает 95 958 человек, тем самым город занимает 9 место среди муниципалитетов Мичигана.

История 
Город был основан пионерами из Новой Англии и Нью-Йорка 17 марта 1835 года. Новый населённый пункт получил своё имя в честь одноимённых городов в штатах Нью-Йорк и Пенсильвания.

По результатам голосования 23 мая 1950 года Ливония получила статус городского муниципалитета. В своё время город посетило 6 американских президентов: Ричард Никсон, Джеральд Форд, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший.

Демография 
По переписи 2000 года в Ливонии проживает 96,942 человек, имеется 38,714 домохозяйств и 26,856 семья, проживающая в городе. Плотность населения 1086 чел./км ². В городе 38,658 единиц жилья со средней плотностью 417.9 чел./км². Расовый состав состоит из 91.97% белых, 3.41% афроамериканцев, 0.24% коренных американцев, 2.54% азиатов и 1.42% — две или более рас. Латиноамериканцев любой расы — 2.47%.

В городе существует  38,089 домохозяйств, в которых 32.5% семей имеют детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, имеется 62.8% супружеских пар, живущих вместе, 8.0% женщин проживают без мужей, а 26.3% не имеют семьи. 22.9% всех домохозяйств состоит из отдельных лиц и 11.1% являются одинокие люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домохозяйства 2.59, средний размер семьи 3.07.

В городе проживает 23.8% населения в возрасте до 18 лет, 6.3% с 18 до 24 лет,  28.7% с 25 до 44 лет, 24.3% от 45 до 64 лет и 16.9% от 65 лет и старше. Средний возраст составляет 40 лет. На каждые 100 женщин приходится 94 мужчины, а на каждые 100 женщин в возрасте 18 лет и старше насчитывается 90.8 мужчин.

Средний доход на домохозяйство составляет $65,391, средний доход на семью  $77,119. Мужчины имеют средний доход $62,071 против $42,083 у женщин. Доход на душу населения в городе равен $29,536. 5.4% семей или 7.8% населения живут за чертой бедности, в том числе 15.6% из них моложе 18 лет и 3.8% в возрасте 65 лет и старше.

Примечания

Ссылки 
 Official site, City of Livonia.
 Livonia Police Department.
 Livonia Public Library. 
 Livonia Plymouth Road Development Authority.
 Livonia Chamber of Commerce.
 the Livonia Michigan online resource.

Города Мичигана
Населённые пункты округа Уэйн (Мичиган)